

Населені пункти та їхні частини

 Ґосцєєво — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґосцєєво — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ґосцєєво — осада в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки